Купата на УЕФА 1999/2000 е 29-ото издание на този турнир.

Квалификационен кръг

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Осминафинал

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1999/2000
 Купа Интертото 1999

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1999/00

Лига Европа